Guilloux ist der Familienname folgender Personen:

 Arnoud Guilloux (* 1988), französische Triathletin
 Louis Guilloux (1899–1980), französischer Schriftsteller
 Pierre Guilloux (1901–1937), französischer Hochspringer